Губеревац је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 1766 становника.

Овде се налази и основна школа.

Демографија 
У насељу Губеревац живи 1492 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 41,5 година (40,9 код мушкараца и 42,2 код жена). У насељу има 448 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,19.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији